Запорожский автомобильный ремонтный завод () — предприятие военно-промышленного комплекса Украины, которое осуществляет ремонт и переоборудование автомобильной и специальной техники для нужд Министерства обороны Украины.

История 
После провозглашения независимости Украины, 402-й автомобильный ремонтный завод Министерства обороны СССР был передан в ведение Министерства обороны Украины и получил новое наименование: «Запорожский автомобильный ремонтный завод» (в/ч А-0652).

4 мая 2006 года правительство Украины приняло решение о приватизации завода, в соответствии с которым 19 мая 2006 года Фонд государственного имущества Украины принял решение о проведении предприватизационной подготовки завода (однако в дальнейшем, решение о приватизации завода было отложено).

В 2007 году постановлением хозяйственного суда Запорожской области удовлетворено ходатайство комитета кредиторов и введена процедура санации ЗАРЗ, управляющим санацией назначен директор предприятия В. В. Подберёзкин.

По состоянию на начало 2008 года, завод имел возможность:
 производить запчасти к двигателям ЗМЗ-66, ГАЗ-53, УМЗ-451, ГАЗ-24; стенды для ремонта и испытания двигателей и узлов автомашин; инструмент; паркогаражное оборудование
 модернизировать подвижные автомобильные ремонтные мастерские МТ-АТ, ПАРМ-1М, ПАРМ-3М
 выполнять капитальный ремонт автомашин ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, ЗИЛ-ММЗ-555, ЗИЛ-4502, ЗИЛ-45201; двигателей ЗМЗ-66, УМЗ-451, ГАЗ-24, ГАЗ-66, АЗЛК, ВАЗ, карбюраторов, подвижных средств ремонта автомобильной техники
 оказывать услуги военно-технического назначения: обучать технологиям ремонта автомобильных двигателей ГАЗ, ЗМЗ, УМЗ; командировать бригады специалистов по ремонту двигателей ГАЗ, ЗМЗ, УМЗ

После создания в декабре 2010 года государственного концерна «Укроборонпром», завод был включён в состав концерна.

Весной 2011 года прокуратура Запорожский области возбудила уголовное дело в отношении руководителя комиссии по осуществлению санации завода М. Дрозденко, который в сговоре с группой из 7 сообщников осуществил рейдерский захват завода и в дальнейшем, в течение 2005—2010 годах совершал хищение имущества предприятия. Результаты аудита в 2011 году контрольно-ревизионного управления показали упадок ЗАРЗ из-за неэффективного управления.

5 октября 2011 года завод передал в коммунальную собственность ведомственное общежитие.

В январе 2019 года Фонд государственного имущества Украины включил Запорожский автомобильный ремонтный завод в перечень предприятий и объектов, предназначенных к приватизации и продаже в течение 2019 года.

16 апреля 2021 года (в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины № 1229 от 9 декабря 2020 г.) завод был выведен из состава ГК "Укроборонпром" и передан в ведение Фонда государственного имущества Украины как "потерявший значение для обороноспособности страны".

Примечания

Литература и источники 
 Ukrainian defense industry // «Ukrainian Defense Review», № 1 (January — March) 2013. pages 8-15

Ссылки 
 Автомобилеремонтный завод № 402 // «Army Guide»
 Державне підприємство «Запорізький автомобільний ремонтний завод» // официальный сайт ГК «Укроборонпром»

Предприятия Запорожья
Укроборонпром